Lacus Curtius («Курциево озеро») — локация в центре римского форума.

С древности это место связывали с именем молодого воина Марка Курция, который бросился в расщелину, возникшую на этом месте в 362 году до н. э., принося себя в жертву подземным богам во имя Рима. По версии Тита Ливия, Плутарха и других авторов, сабинянин Меттий Курций во время боя между сабинянами и римлянами увяз на лошади в этом озере или болоте, но спасся.

Во времена Августа «озеро» уже было сухим местом, куда ежегодно в день рождения императора бросали монетку за его здоровье. В 69 году н. э. у озера был убит император Гальба, и оно стало местом паломничества. Ныне в центре Римского Форума, восточнее Колонны Фоки, видно углубление, вымощенное камнем, напоминающее об этом событии.

Примечания 

Римский форум
Римская мифология